

Monnaie 
La koruna est une unité monétaire et désigne la couronne tchécoslovaque, à laquelle ont succédé :
 la couronne slovaque,
 la couronne tchèque.

Toponyme 

 Koruna est aussi une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice, en République tchèque.
 Le Palais Koruna, bâtiment de la Nouvelle Ville de Prague, en République tchèque.